Ла Игвана има више значења:

 Ла Игвана (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Игвана (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Игвана (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игвана, Ел Агвакате (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игвана (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Игвана (Ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Игвана (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Игвана, Ла Игвана Норте (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игвана, Исмаел Зумаја (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игвана (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику